Battaglia di Naisso, (268 o 269), combattuta tra l'Impero romano e i Goti
 Battaglia di Nissa (1443), combattuta tra un'alleanza cristiana (Ungheria, Polonia e Serbia) contro l'Impero ottomano
 Battaglia di Niš (1689), combattuta tra l'Austria e l'Impero ottomano
 Battaglia di Niš (1878), combattuta tra la Serbia e l'Impero ottomano
 Battaglia aerea su Niš, uno scontro tra le forze aeree dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti nel 1944

Pagine di disambiguazione